Mende puede referirse a:

Toponimia 

 Mende (Aranga), lugar español de la parroquia de Fervenzas, del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Mende (Lozère), comuna francesa del departamento de Lozère, Rregión de Occitania.

Miscelánea 

 Mendé, grupo étnico africano.
 Mende (Calcídica), antigua ciudad griega de Calcídica.
 Idioma mende, idioma africano.